Chiesa di San Agustín – chiesa di Lima
Chiesa di San Agustín – chiesa di Malaga
Chiesa di San Agustin – chiesa di Manila

Pagine correlate

 Chiesa di Sant'Agostino